Kyōbashi steht für:
 Kyōbashi (Tokio), eine Brücke in Edo/Tokio und einen Stadtteil des Bezirks Chūō der japanischen Präfektur Tokio
 Kyōbashi-ku (Tokio), einen Bezirk der ehemaligen Stadt Tokio
 Kyōbashi (Ōsaka), eine Brücke und den umliegenden Stadtteil in der japanischen Stadt Ōsaka
 Kyōbashi (Hiroshima), eine Brücke in der japanischen Stadt Hiroshima